Emiliano Zapata 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Emiliano Zapata 2da. Sección, Comalcalco, ort, Tabasco, 
 Emiliano Zapata 2da. Sección, Macuspana, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar